Корир (Korir) — кенийская фамилия.
 Корир, Джафет — кенийский легкоатлет, чемпион мира по кроссу.
 Корир, Джон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Корир, Джулиус — кенийский бегун на средние дистанции.
 Корир, Марк — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Корир, Пол — кенийский бегун на средние дистанции, который специализировался в беге на 1500 метров.
 Корир, Сэмми — кенийский марафонец.
 Корир, Шедрак — кенийский бегун на средние дистанции, который специализировался в беге на 1500 метров. 
 Корир, Уэсли — кенийский марафонец.